Edward Smith-Stanley ou Edward Smith Stanley peut se référer à :

 Edward Smith-Stanley (1752-1834),  de Derby, sportif et propriétaire hippique britannique ;
 Edward Smith-Stanley (1775-1851),  de Derby, homme politique et naturaliste britannique ;
 Edward Smith-Stanley (1799-1869),  de Derby, Premier ministre du Royaume-Uni à trois reprises ;